Ой, светла майска зоро е национален химн на Черна гора. И текстът и музиката са базирани на черногорската народна песен Ой, юнашка светла зоро от 1863 г.

Текст на химна

Първоначален текст 
Стихове от най-стария текст на песента от 1863 г.

В тях се споменава сръбския произход на черногорците поради което са изхвърлени от химна.

Ој јунаштва свјетла зоро,
Мајко наша Црна Горо!
На твојим се врлетима,
Разби сила душманима.

Једина си за слободу
Ти остала српском роду.

Дат ће Бог и света Мати
Да се једном све поврати.

Външни препратки 
 Официална версия на мелодията на черногорския химн (mp3) 
 Текстът на „Ой, юнашка светла зоро“ от 1863

Черна гора
Национални символи на Черна гора
Черногорски песни